Anna Callís i Pujol (Vic, 1852 – València, 1935), religiosa que dedica la seva vida a obres benefiques 
 El Callís, gran casal a la Vall de Bianya (Garrotxa) 
 Jaume Callís (Vic, Osona, 1364/70 — Barcelona, 1434), jurista i advocat 
 Josep Callís i Marquet (Vic, 1879 –1954), escriptor i pèrit agrícola 
 Magí Verdaguer i Callís
 Narcís Verdaguer i Callís (Vic, 1862 — Barcelona, 1918), advocat especialitzat en qüestions comercials i aranzelàries